Liga (lateinisch: ligare, "(ver-)binden") steht für:

 Liga (Sport), Wettkampf- oder Spielklasse in vielen Sportarten, speziell auch
 DDR-Liga, der Name der ehemaligen zweiten Spielklasse im Fußball der DDR
 La Liga, Sponsorenbezeichnung der höchsten Spielklasse im spanischen Fußball, siehe Primera División

 Bündnis im Allgemeinen, insbesondere
 Bund mit weltanschaulicher, politischer oder kultureller Programmatik, zum Beispiel Deutsche Liga für Menschenrechte oder Arabische Liga
 militärisches oder politisches Bündnis (vor allem historisch), zum Beispiel Liga von Cambrai, Katholische Liga, Heilige Liga

Liga ist der Familienname folgender Personen:
 William Liga (1932–1986), fidschianischer Speerwerfer

LIGA steht für:
 LIGA (Fertigungsverfahren), in der Elektronik und Mikrosystemtechnik häufig benutztes Fertigungsverfahren
 Liga Bank (LIGA Bank eG), deutsche kirchliche Genossenschaftsbank
 Christliche Liga – Die Partei für das Leben (LIGA), eine christliche Partei, die sich inzwischen der Deutschen Zentrumspartei angeschlossen hat
 Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen, ehemaliges Landesinstitut des Landes Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 League

LIGA